Diese Auflistung enthält alle Platzierungen von Eintracht Frankfurt seit der Saison 1920/21 sowie die Zuschauerzahlen seit Einführung der Bundesliga 1963/64.

Die Platzierungen von Eintracht Frankfurt seit 1920/21

Zuschauerzahlen 
Seit der Gründung der Fußball-Bundesliga zur Saison 1963/64 trägt die Fußballmannschaft von Eintracht Frankfurt ihre Bundesligaheimspiele im Waldstadion aus.

Anmerkungen:
 Bei der maximalen Kapazität des zweiten Ausbaus des Waldstadions (von 1953 bis 1974) wird in dieser Aufstellung aufgrund fehlender offizieller Angaben der maximalen Kapazität von der Auslastung bei der Rekordkulisse beim Meisterschaftsspiel der Eintracht gegen den FK Pirmasens im Jahr 1959 ausgegangen.
 Mit einem * versehene Kapazitätsangaben verweisen auf die Tatsache, dass sich das Stadion in dieser Zeit in einer Umbauphase befand.
 In den Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22 fanden die meisten Spiele aufgrund der COVID-19-Pandemie mit eingeschränkter Kapazität oder als Geisterspiele statt.

Weblinks 
 eintracht-archiv.de

Einzelnachweise 

Frankfurt, Eintracht
Eintracht Frankfurt